Tornved, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea di Vestsjælland, il comune aveva una popolazione di 9.135 abitanti (2005) e una superficie di 105 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di  Jernløse, Svinninge e Tølløse per dare luogo al riformato comune di Holbæk compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Holbæk